Schloss Lužec steht für:

 Schloss Lužec (Nejdek) (Jagdschloss Kammersgrün) in Lužec u Nejdku, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Schloss Lužec (Vroutek) (Schloss Lust) in Lužec (Vroutek), Okres Louny, Tschechien